Колонија Дијесиочо де Марзо има више значења:

 Колонија Дијесиочо де Марзо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Дијесиочо де Марзо, Ел Корал де лос Торос (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Дијесиочо де Марзо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику